Patrice Brun (1951-), est un archéologue enseignant à l'Université de Paris I.
 Patrice Brun (1953-), est un historien spécialiste de la Grèce antique, président de l'Université de Bordeaux III ;